Covurlui este un nume propriu care se referă la:

Apă curgătoare 

 Râul Covurlui, afluent al Prutului

Forme de relief 

 Câmpia Covurlui, câmpie din estul României, aflată în județul Galați
 Podișul Covurlui, podiș care ocupă cea mai mare parte a județului Covurlui interbelic

Județ interbelic 

 Județul Covurlui, un județ interbelic al României (care era mai mic decât județul Galați de azi)

Localitate 

 Covurlui, Leova, o localitate din Raionul Leova din Republica Moldova

Nume proprii